Pentium Extreme Edition, variant del microprocessador Pentium D d'Intel
 Preboot Execution Environment, entorn d'arrencada per a ordinadors en xarxa
 Pseudoxantoma elàstic, malaltia genètica rara que afecta el teixit conjuntiu